2005 : Back in the Day, film américain réalisé par James Hunter ;
 2014 : Back in the Day, film américano-britannique réalisé par Michael Rosenbaum ;
 2016 : Back in the Day, film américain réalisé par Paul Borghese.